

Musica 
 Boogie – sottogenere della disco music
 Boogie – tecnica per pianoforte applicata nel jazz e nel boogie woogie
 Boogie – antologia dei Jackson 5 del 1979
 Boogie – rapper statunitense

Altro 
 Boogie – videogioco del 2007
 Boogie – film del 2008 diretto da Radu Muntean
 Boogie – soprannome del cestista statunitense DeMarcus Cousins
 Boogie, el aceitoso – personaggio creato dal cartonista argentino Roberto Fontanarrosa